Оронгой (селище)
 Оронгой (станція)
 Оронгой (улус)